Gisselö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gisselö, Björneborg, Satakunta, 
 Gisselö, en udde på Hummersölandet, Föglö, Åland 

Robotskapade Finlandförgreningar